Kasteel Rijnhuizen - kasteel in Jutphaas
 Rijnhuizen (FOM) - voormalig onderzoeksinstituut op die locatie van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM); in 2012 hernoemd naar DIFFER en in 2015 verhuisd naar nieuwbouw op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven